O Tênis pares masculinos nos Jogos Olímpicos de Verão de 2014 foi disputado entre 20 e 23 de Agosto no Instituto do Desporto de Nanquim em Nanquim, China. Em alguns casos, as equipas eram mistas de nações, mas tal não era obrigatório.  Os brasileiros Orlando Luz e Marcelo Zormann ganharam o Ouro. Já a dupla russa foi Prata com Karen Khachanov e Andrey Rublev. Ryotaro Matsumura e Jumpei Yamasaki, do Japão, foram medalha de Bronze.

Resultados

Referências 

Eventos de tênis nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2014
Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2014